Wiking – średniowieczny skandynawski wojownik
 Wiking – film z 1928 roku
 Wiking – film z 1931 roku
 Wiking – film z 1978 roku
 Wiking – film z 2016 roku
 Wiking – film z 2022 roku
 Wiking Modellbau – niemieckie przedsiębiorstwo
 5 Dywizja Pancerna SS Wiking – jednostka Waffen-SS

Zobacz też 

 Viking (ujednoznacznienie)
 Wikingowie – amerykański film przygodowy z 1958 roku